Исполнение желаний:
 «Исполнение желаний» — роман в двух томах (1935—1936) русского советского писателя Вениамина Каверина.
 «Исполнение желаний» — советский мультфильм 1957 года киностудии «Союзмультфильм», реж. Зинаида Брумберг.
 «Исполнение желаний» — советский фильм 1973 года, реж. Светлана Дружинина.